Frako steht für:
 Frako (Elfenbeinküste), Fluss in Savanes (Elfenbeinküste), Elfenbeinküste
 Frako Kondensatoren- und Anlagenbau, deutscher Kondensatorenhersteller